Торре-Кардела () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Монтес. Занимает площадь 15,32 км². Население — 955 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Torre-Cardela realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Blog de Torre-Cardela

Муниципалитеты Гранады